Hi va haver dos vaixells de guerra de la Marina Imperial Alemanya anomenats SMS Königsberg:
 SMS Königsberg - Un creuer lleuger de la classe del mateix nom avarat el 1905
 SMS Königsberg - Un creuer lleuger avarat el 1916

 Després de la Primera Guerra Mundial la Marina Imperial Alemanya va acabar esdevenint la Kriegsmarine, que també va tenir un creuer amb aquest nom:
 El creuer Königsberg avarat el 1927